Gastronomia: Plat (gastronomia) que se serveix en un àpat.
 Eines: Plat, eina còncava per a servir àpats
 Música: Els Plat (instrument musical) són un instrument musical.
 Informàtica: Cadascun dels discs que hi ha dins d'un disc dur - Vegeu Plat (maquinari)